Премьер-лига Бахрейна 2007/2008 () — 51-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Аль-Мухаррак». Сезон начался 2 ноября 2007 года и завершился 27 июня 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2007/2008
Бахрейн
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2007 году
Спорт в Бахрейне в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008